Il campionato di Serie B maschile di pallacanestro 1972-1973, è stato il 22° organizzato con tale definizione e l'8° dall'ultima riforma dei campionati. Era il secondo livello del 51º campionato italiano.

Le ventotto squadre sono divise in due gironi all'italiana da quattordici l'uno. Le prime due di ogni girone accedono a un girone finale per determinare due promozioni in Serie A, mentre l'ultima di ogni girone partecipa ad un girone a 4 con partite di sola andata con le seconde di tre dei sei gironi di C, la prima di ogni girone rimane in Serie B le altre retrocedono in Serie C.

Vengono promosse nella massima serie Sapori Siena e Brina Rieti (entrambe per la prima volta).

Stagione regolare

Girone A

Classifica

Risultati

Girone B

Classifica

Risultati

 sospesa perché era mancata la luce sul 55-42 per il Toncelli Livorno, successivamente alla ripetizione della partita la Toncelli Livorno non si è presentata e quindi Catania ha avuto partita vinta a tavolino 2-0

Girone finale

Classifica

Risultati

Spareggio 2º posto

Verdetti 
 Promossa in Serie A: Sapori Siena.Formazione: Sensi, Vatteroni, Ranucci, Franceschini, Paoli, Campanini, Giustarini, Bani, Bruttini, Nici. Allenatore: Cardaioli
 Promossa in Serie A: Brina Rieti.Formazione: Simeoni, Berganzoni, Lombardi, Bacci, Salvatori, Marchetti, Berrè, Napoleoni, Milardi, Olivieri

Bibliografia
per il girone A La Provincia (di Cremona) edizione 1972-73
per il girone B La Gazzetta del Mezzogiorno edizione 1972-73
per il girone finale Il Piccolo di Trieste edizione 1973

Pallacanestro nel 1972
Pallacanestro nel 1973
1972-1973